The Grass Is Blue — тридцать пятый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 26 октября 1999 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Блюграсс-альбомы